Auburn Public Library ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Auburn Public Library (Auburn, Kalifornien), NRHP-ID 11000153
 Auburn Public Library (Auburn, Maine), NRHP-ID 84001357
 Auburn Public Library (Auburn, Washington), NRHP-ID 82004221